Шавис () может означать:

Топоним
 Шавис (Пара) — муниципалитет в Бразилии.

Фамилия
 Шавис, Аурелиану (1929—2003) — бразильский политик.

См. также 
 Чавес